Pikku Salmijärvi kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Pikku Salmijärvi (Gällivare socken, Lappland, 749435-173419), sjö i Gällivare kommun,  (20,7 ha)
Pikku Salmijärvi (Gällivare socken, Lappland, 750468-169495), sjö i Gällivare kommun,  (22,9 ha)

Se även
Salmijärvi

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn